Telšiai kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Telšiai, stad, Telšiai län, 
 Telšiai landskommun, kommun, Telšiai län
 Telšiai län, län